Heretic (álbum)
Heretic (jogo eletrônico)
O Herege - um livro escrito pelo inglês Bernard Cornwell, publicado originalmente na Inglaterra sob o título Heretic

Desambiguação